Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Summerside”
 Pierwszy HMCS „Summerside” (K141) był korwetą typu Flower. W służbie kanadyjskiej w czasie II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Summerside” (MM 711) jest okrętem patrolowym typu Kingston. W służbie od roku 1999 (stan na rok 2016).

Bibliografia 
 

Summerside